Джелам (, «чистая снежная вода») — название ряда объектов на территории Пакистана:
 Джелам (река) — река бассейна Инда.
 Джелам (город) — город провинции Пенджаб на правом берегу одноимённой реки.
 Джелам (округ) — административная единица Пакистана с центром в одноимённом городе.